José Eduardo de Lima Pereira (Santo Antônio do Leite, 1950, é um advogado, empreendedor e escritor brasileiro, filho de Carlos Horta Pereira e Maria Tann de Lima Pereira.

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi advogado do Estado de Minas Gerais e fez parte da equipe de Rondon Pacheco na fundação da Fiat no Estado, ingressando na empresa, da qual é hoje diretor, a convite de seu primeiro presidente, Adolfo Martins da Costa.Foi também diretor de Relações Institucionais da Fiat do Brasil (Holding do Grupo Fiat).

É presidente da Casa Fiat de Cultura.

Empresários de Minas Gerais
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais
Advogados de Minas Gerais
Naturais de Ouro Preto